When a Man Rides Alone – film del 1919 diretto da Henry King
When a Man Rides Alone – film del 1933 diretto da J.P. McGowan